Astronomia: Hidra mascle és, en català, una constel·lació, Hydrus (la sep d'aigua) segons la denominació llatina de la Unió Astronòmica Internacional.
 Mitologia: La serp de la cabellera les Fúries, vegeu Hydrus (mitologia)